Коток — машина для вкочування ґрунту, ущільнення дорожнього покриття
 Коток — кам'яне знаряддя для молотьби
 Коток — пристрій для намочування дроту, кабелю тощо
 Коток — колода, по якій перекочують важкі предмети
 Опорний коток — частина ходової частини танка
 Підтримувальний коток — частина ходової частини танка
 Коток польовий — сільськогосподарське знаряддя для обробітку ґрунту.
 Прасувальний коток — обладнання для прасування прямої білизни
 Коток — фольклорне позначення кота (зокрема, у казках, піснях для дітей).

Кінематограф
 «Коток» — американський фільм жахів  року.
 «Коток 2: Випускний» — канадський фільм жахів 2002 року.
 «Коток 3: Відродження» — американський фільм жахів

Прізвище 

 Коток Петро Васильович — заслужений працівник фізичної культури і спорту України
 Коток Сергій Григорович ( 1976) — український режисер-мультиплікатор

Паронім 
 Каток — розмовна назва ковзанки

Див. також 
 Пневмокоток — тип автомобільної шини
 Каток (значення)
 Рол
 Каландр
 Котушка (значення)
 «Ой ну котку-рябку» — українська колискова пісня

Примітки